Boule kan syfta på:

 Boule – ett spel och en sport
 Boule (rådsförsamling) – en rådsförsamling i antikens Grekland
 Boule (hasardspel) – ett kasinospel som liknar roulette